If I Were You — первый сингл американской рок-группы Hoobastank с четвёртого студийного альбома Every Man for Himself. Имел коммерческий успех в Италии, добравшись в национальном чарте до 45 места.

Чарты

Песни на английском языке
Песни Hoobastank
Песни 2006 года